Mäding ist der Name folgender Personen:
 Erhard Mäding (1909–1998), deutscher Verwaltungsjurist
 Heinrich Mäding (* 1941), deutscher Wirtschaftswissenschaftler und Stadtforscher

Siehe auch:
 Meding
 Medingen